Ercegovac ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Ercegovac (1937–2012), jugoslawischer bzw. serbischer Geowissenschaftler
 Miloš D. Ercegovac (* 1942), jugoslawisch-US-amerikanischer Informatiker